Mirko Knežević (liječnik)
Mirko Knežević (vaterpolski sudac)